Ро́джер Уи́льямсон (; 2 февраля 1948 — 29 июля 1973) — британский автогонщик, пилот Формулы-1. Погиб, участвуя в Гран-при Нидерландов 1973 года.

Уильямсон трижды становился чемпионом Британской Формулы 3 (в 1971 году в зачёте Lombard North F3, а в 1972 году сразу в двух зачётах: Forward Trust BARC F3 и Shellsport National F3). В сезоне  Уильямсон получил приглашение от команды Формулы-1 March Engineering. Из-за трагического исхода его второй гонки в последующие годы стали активно заниматься безопасностью трасс Формулы-1. Болид Уильямсона врезался в отбойник и, перевернувшись, загорелся. Дэвид Пэрли остановился и пытался вытащить Роджера, но тот задохнулся от дыма. Имевшие при себе огнетушители маршалы не рискнули приближаться к болиду, чей бензобак мог взорваться, и занимались сдерживанием зрителей, стремившихся помочь Уильямсону.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 
 

Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Гонщики, погибшие во время заездов
Умершие от отравления угарным газом